Noordhoek (Friesland), streek boven Dokkum
 Noordhoek (Goes), wijk
 Noordhoek (Moerdijk), dorp in Noord-Brabant
 Noordhoek (Papendrecht), bedrijventerrien in Papendrecht
 Noordhoek (Rucphen), buurtschap in Noord-Brabant
 Noordhoek (Terneuzen), buurtschap in Zeeland
 Noordhoek (Terschelling), buurtschap bij Lies, Terschelling.
 Noordhoek (Tilburg), wijk

en tevens naar:
 Knooppunt Noordhoek, verkeersknooppunt nabij Noordhoek (Moerdijk)
 Wim Noordhoek (programmamaker), een Nederlandse radiomaker, journalist en auteur
 Wim Noordhoek (fotograaf) (1916-1995), een fotograaf, graficus, tekenaar, schilder, etser, houtsnijwerker en docent (RKD)